In 2021 werd het 107de Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 27 februari tot 23 mei en werd georganiseerd door de FMF. Atlético werd kampioen.

Format
Het format verschilde van het vorige seizoen toen de top acht zicht plaatste voor de tweede fase. Dit jaar speelde alle clubs één keer tegen elkaar en kwalificeerde enkel de top vier zich voor de tweede fase. De plaatsen vijf tot acht speelden wel nog een tweede toernooi, de Troféu Inconfidência. De twee laatste clubs in de stand degradeerden. 

Oorspronkelijk zou de Troféu Inconfidência op dezelfde manier gespeeld worden als de tweede fase van de clubs die om de titel streden met uit- en thuiswedstrijden, maar vanwege de coronapandemie besloot de FMF de regels te wijzigen en slechts één wedstrijd te laten spelen. De winnaar van de competitie mocht de nieuwe competitie spelen, de Recopa do Interior, tenzij dit een team uit de hoofdstad was. Daarin nam de club het op tegen het best geplaatste team uit de competitie, die ook niet uit de hoofdstad kwam.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint de club met het beste resultaat in de competitie.

Troféu Inconfidência
In geval van gelijkspel werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro